Cry – bonusowy utwór z trzeciego studyjnego albumu barbadoskiej wokalistki muzyki R&B, Rihanny
 Cry – singel Michaela Jacksona z albumu Invincible
 Cry – singel Alex Parks
 Cry – singel Kelly Clarkson
 Cry – miejscowość we Francji w departamencie Yonne (Burgundia)